«Alive» () — сингл американской рок-группы Pearl Jam. «Alive» первый сингл группы, позже песня вышла на их дебютном альбоме «Ten», 1991 года. Песня была написана как инструментал Стоуном Госсардом, была включена в демо-кассету, которая распространялась в надежде найти вокалиста для группы. Эдди Веддер получил копию этой кассеты, и написал текст к песне, которые рассказывают выдуманную историю (хотя и основанную на личном опыте самого Эдди Веддера) о том, как парень узнал что его отец, не был его биологическим родителем.

«Alive» заняла 16 место в британском сингл-чарте (сингл был доступен только через американский импорт).

История 

В 1990 году, Стоун Госсард (тогда играл в группе Mother Love Bone) написал музыку для песни, которую он назвал «Dollar Short». После смерти Эндрю Вуда от передозировки героина Стоун Госсард и его товарищ по группе Джефф Амент начинают играть вместе с гитаристом Майком МакКриди, в надежде собрать новую группу. «Dollar Short» одна из пяти песен на демо-кассете «Stone Gossard Demos '91», Госсард, Aмент и МакКриди распространяли её в надежде найти вокалиста и барабанщика для новой группы.

Кассета попала в руки Эдди Веддера, который, в то время работал заправщиком на АЗС в Сан-Диего, штат Калифорния. Он прослушал её прежде чем пойти на сёрфинг, где и придумал слова. «Alive» была первой песней, для которой Веддер записал вокал, после чего отправил её обратно в Сиэтл. Прослушав запись, группа пригласила Веддера в Сиэтл, где ему предложили присоединиться к группе.

В январе 1991 года группа, под названием «Mookie Blaylock» делает демозапись «Alive» на «London Bridge Studio». Песни записанные во время тех сессий, позже появятся на дебютном альбоме «Ten», и на EP «Alive». В июне 1991 года, группа отправляется в Англию микшировать альбом, где микшер Тим Палмер и Майк МакКриди добавляют к песне завершающие соло. МакКриди записал соло, которое Палмер усложнил. МакКриди был неудовлетворён результатом, и переписал его. «Он ещё раз пошёл на это», Палмер вспомнил, — «и сразу же сделал его. Там уже нечего было делать; это был первый дубль.».

Текст песни 
«Alive» — первая часть трилогии песен о том, что Эдди Веддер позже назвал «миниоперой» под названием «Mama-Son». Она состоит из песен «Alive», «Once» и «Footsteps». Это история про молодого парня, узнавшего что его отец — на самом деле приходится ему отчимом, в то время как горе матери приводит к инцесту с сыном, который сильно напоминает ей биологического отца. Далее следует песня «Once» в которой главный герой обезумев совершает серию убийств. Последняя песня трилогии — «Footsteps», в которой главный герой оказавшись в тюремной камере оглядывается назад, в ожидании свершения правосудия.

Песней «Alive» Эдди Веддер обозначил автобиографическую и беллетристическую части. Когда Веддер был подростком, его мать призналась, что его отец на самом деле приходится ему отчимом, и что его биологический отец мёртв. Первый и последний куплеты это подробное описание реальных событий, а второй куплет это рассказ со стороны.

Несмотря на устоявшиеся интерпретации, Эдди Веддер имел в виду нечто иное, заявляя, «относясь с любовью, связан со смертью отца. Зная всё, это ложится тяжёлой ношей». В 2006 году, в эфире программы «Storytellers» канала VH1 Веддер сказал что для него за эти годы значение песни изменилось.

Композиция 
«Alive» включает длинное гитарное соло после третьего куплета. Это соло, авторства Майка МакКриди, отмечено 44 местом в списке «100 Greatest Guitar Solos», журнала Guitar World; 26 местом в списке «100 Hottest Guitar Solos», журнала Total Guitar. Интересно, что когда в интервью Майка Маккриди спросили о его известном соло, он отказался от авторства на него, говоря что в основном это — «скопированное соло Эйса Фрэйли из песни „She“, которое было позаимствовано из соло Робби Кригера в песне „Five to One“.» Кроме того, можно проследить сильное влияние Джими Хендрикса на игре Майка Маккриди, включая частое использование «wah»-педали, вибрато и барных провалов, так и использование гитары Fender Stratocaster.

Список композиций

Выпуск и отзывы 
«Alive» была выпущена в качестве сингла для международной коммерческой продажи в 1992 году, однако в Соединённых Штатах сингл выпущен 27 июня 1995 года и был доступен только в дорогом импортном варианте. До коммерческого выпуска сингл был выпущен на промо-CD и кассетах с другой обложкой. «Wash» была выпущена би-сайдом в коммерческом варианте, «I’ve Got a Feeling» существовала только в промоварианте. Помимо прочих заметных различий в сингл версии гитарное соло в конце песни отличается от альбомной. Также би-сайд «Wash» присутствует в качестве бонуса в европейском релизе альбома «Ten».

Песня достигла 16 места в чартах Mainstream Rock Tracks и 18 места в Modern Rock Tracks журнала Billboard, хотя сам альбом и последующие синглы добились большего успеха в рок-чартах. «Alive», тем не менее, сыграл важную роль в привлечении внимания к группе.

Живое исполнение

Позиции в чартах

Примечания 

Песни 1991 года
Дебютные синглы 1991 года
Синглы Epic Records
Песни Pearl Jam
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 1991 года
Песни гранжа